Меча́сово — село в Ардатовском районе Нижегородской области. Входит в состав Личадеевского сельсовета.

Село расположено в 19 км на северо-восток от районного центра — Ардатова. Соединяется грунтовыми просёлочными дорогами на севере с Личадеевым (4 км), на юго-востоке с Кузгородью (2 км), на юге с Сосновкой (4 км), на северо-западе с Голяткиным (4 км). Село стоит на берегах озера, образовавшегося от речушки Иржа, текущей с юга и впадающей в реку Нучу в 3 км на северо-западе. На юге река протекает в овраге (глубина до 5 м), имеющем собственное имя Покалекуши.

Мечасово относится к числу древнейших населённых пунктов, расположенных на территории нынешнего Ардатовского района Нижегородской области. Название села образовано от имени Мечас. В XVI—XVIII вв. это имя было распространено у мужчин мордовских и эрзянских родов.

Примечания 

Населённые пункты Ардатовского района (Нижегородская область)